«Сьюдад де Боливар» (, текущее спонсорское название — или «Персональ Боливар», Personal Bolívar) — аргентинский мужской волейбольный клуб. Базируется в городе Сан-Карлос-де-Боливар провинции Буэнос-Айрес. Выступает в Лиге А чемпионата Аргентины.

История 
Клуб основан в 2002 году. С тех пор семь раз становился чемпионом Аргентины.

Достижения 
Чемпионат Аргентины:
 (7): 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2016/17 
 (3): 2004/05, 2010/11, 2014/15
 (4): 2005/06, 2011/12, 2012/13, 2015/16

Состав

Ссылки 
 Официальный сайт (в Архиве Интернета)
 Состав  на сайте клубного чемпионата мира 2016

Волейбольные клубы по алфавиту
Волейбольные клубы Аргентины